Михаи́л Васи́льевич Аксёнов (1864—1912) — педагог, краевед, историк народного образования в Смоленской губернии.

Биография 
Родился  года в селе Ворошилово Рославльского уезда Смоленской губернии (ныне: Починковский район, Смоленская область).

Учился в Смоленской гимназии. В 1885 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, который окончил в 1891 году. В этом же году начал свою педагогическую деятельность учителем русского языка и словесности в гимназии г. Аренсбурга на острове Эзель. С 1895 года — в Либавской Николаевской гимназии. 

В 1902 году перешёл в родную Смоленскую гимназию; в 1906 году — коллежский советник. В 1908 году назначен инспектором, а в 1911 году в чине статского советника— директором Дорогобужской прогимназии.

Являлся членом Смоленской ученой архивной комиссии с момента её основания в 1908 году.

Семья 

О семейной жизни Михаила Васильевича известно, что он был женат на Марии Карловне Клейненберг, которая родила ему троих детей – Дмитрия, Татьяну и Сергея. Об их судьбах ничего не известно. 

Умер  года в Москве, куда приехал для лечения. Похоронен в .

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени
 Орден Святого Станислава 3-й степени
 Орден Святого Станислава 2-й степени

Труды 
Большинство печатных трудов Аксёнова посвящено истории образования в Смоленской губернии. Предметом его внимания были как учебные заведения (Смоленская губернская гимназия, существовавший при ней класс коммерации, Смоленский кадетский корпус), так и педагоги — Л. Ф. Людоговский, П. Д. Шестаков, М. М. Карниолин-Пинский. Несколько статей посвящено Аксёновым смоленскому историографу И. И. Орловскому.

В 1913 году (посмертно) в Костроме был опубликован сборник стихотворений М. В. Аксёнова.

Основные публикации 

 Первый директор Смоленской гимназии Лев Федорович Людоговский, его жизнь и деятельность (1761—1838). Историко-биографический очерк / Издание Смоленского губернского статистического комитета. — Смоленск: Типография П. А. Силина, 1906. — 82 с. + 1 л. портрет. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1907 год.]
 Имеется рецензия на эту публикацию: Н. П. К биографии Льва Федоровича Людоговского, первого директора Смоленской гимназии (1799—1834 гг.): Критико-биогр. очерк : [Разбор брошюры М. В. Аксёнова «Лев Федорович Людоговский, первый директор Смоленской гимназии (1799—1834 г.), его жизнь и деятельность (1761—1838 г.)»]. — М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. — 22 с.
 Смоленский кадетский корпус (1805—1812) : Историческая заметка. — Смоленск : Смоленский губернский статистический комитет, 1907. — 23 с. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1908 год.]
 Смоленский историограф Иван Иванович Орловский (1869—1909). Статьи, посвящённые его памяти. С приложением портрета и перечня важнейших его сочинений. — Смоленск : Смоленский губернский статистический комитет, 1909. — 32 с. + 1 ил.
 Очерк из истории народного просвещения в Смоленском крае с древнейших времён до начала XIX столетия. — Смоленск : Смоленский губернский статистический комитет, 1909. — 8 + 204 с. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1909 год.]
 «Класс коммерции» при Смоленской губернской гимназии (1804—1812 г.). Историческая справка. — Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1910. — 23 с. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1910 год.]
 Пётр Дмитриевич Шестаков, знаменитый педагог-гражданин второй половины XIX века. Краткий обзор его жизни и педагогической деятельности, с приложением портрета, автографа и библиографического указателя сочинений. — Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1910. — [2] + VI + 135 с. + 1 л. портрет. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1910 год.]
 Сенатор Матвей Михайлович Карниолин-Пинский (1796—1866) : Опыт описания его жизни и деятельности, с прил. силуэта и автографа. — Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1910. — 32 с. + ил. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1911 год.]
 Историческая записка о Смоленской губернской гимназии. Часть Ι (1786—1833 гг.) // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год / Издание Смоленского губернского статистического комитета. — Смоленск: Типография П. А. Силина, 1912. — [4] + VIII + 192 с. + ил. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1912 год.]
 Стихотворения. — Кострома: Типо-лит. А. Н. Чемоданова, 1913. — [2] + 99 + [2] с.

Примечания

Источники 
Степченков Л. Л. Смоленская епархия (1776—1917 гг.): Биобиблиографический указатель. — Смоленск: Коллекция, 2008. — 140 с., илл.

Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Выпускники Смоленской гимназии
Преподаватели Смоленской гимназии
Персоналии:Дорогобуж
Персоналии:Лиепая
Персоналии:Курессааре
Краеведы Российской империи
Биографы